Filippo Negroli o Negrioli (Milano, 1510-1579)  armoraro italiano
 Giovanni Paolo Negroli (Milano, 1513-1569) armoraro italiano